Die Landesratswahl im Saargebiet 1932 war die vierte Wahl zum Landesrat des Saargebiets. Sie fand am 13. Februar 1932 statt.

Ergebnis 
Die Wahlbeteiligung lag bei 77,3 Prozent. Die Zentrumspartei des Saargebietes blieb nach wie vor stärkste Partei, verlor aber 3 %. Dagegen konnten die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei des Saargebietes und die Kommunistische Partei des Saargebietes jeweils über 6 % zulegen, wobei die KPD erstmals über die 20-%-Marke kam, hingegen die Sozialdemokratische Partei des Saargebietes erstmals unter 10 % fiel.

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des 4. Landesrates des Saargebietes

Quellen 
 Wahlen in Deutschland
 Wahlergebnisse bei den Wahlen zum Landesrat 1922 bis 1932

1932
Saargebiet Landesratswahl
Landesrat (Saargebiet)